Brunauer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Brunauer (1895–1958), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter

 Stephen Brunauer (1903–1986), ungarisch-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Brunau